Covelo ima više značenja:
 Covelo, Brescia
 Covelo, Trento